Słowo Yin może dotyczyć:
 Yinxu – ruiny starożytnego miasta Yin w Chinach
 Yin (Shang) – starożytna dynastia chińska
 Yin – pierwsza żona cesarza Chin He
 Yin – rzeka w Mjanmie
 Yin i yang – koncepcja w filozofii chińskiej